Goszczyn est le nom :

 de la gmina de Goszczyn, dans le powiat de Grójec, dans la voïvodie de Mazovie
 du village de Goszczyn, chef-lieu de cette gmina